El Torneig de Buenos Aires 2020, conegut oficialment com a Argentina Open 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de febrer de 2020 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

Casper Ruud va guanyar el primer títol individual del seu palmarès alhora que va esdevenir el primer tennista noruec en guanyar un títol individual de l'ATP.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020